Miejscowości w USA:
 Converse – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Miami
 Converse – wieś w stanie Luizjana, w parafii Sabine
 Converse – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Spartanburg
 Converse – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Bexar
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Converse (ang. Converse County) – w stanie Wyoming
Inne:
 Converse – amerykański producent odzieży sportowej, własność koncernu Nike